Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute du 16 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2006
Zurich
Sport en Suisse en 2006
Tennis en octobre 2006